Laussabach heißen folgende geographische Objekte:

 Laussabach (Gemeinden Laussa, Losenstein), Ort bei Losenstein und Laussa, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich

 Laussabach (Enns, Altenmarkt), linker Zufluss der Enns bei der Marktgemeinde Altenmarkt bei Sankt Gallen, Bezirk Liezen, Steiermark
 Laussabach (Enns, Losenstein), rechter Zufluss der Enns bei Losenstein, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich